Соревнования в беге на 10 000 метров у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине прошли 17 августа на Пекинском национальном стадионе. Кенениса Бекеле после победы стал двукратным олимпийским чемпионом. Также в этом забеге он побил свой же собственный олимпийский рекорд, показанный на прошлой олимпиаде.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (27:50,00) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (28:10,00) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

Обозначения 
 Q - квалификация по месту в забеге
 q - квалификация по времени
 WJR - мировой рекорд среди юниоров
 AR - рекорд Африки
 SB - лучший результат в сезоне
 PB - лучший результат в карьере
 NR - национальный рекорд
 DNF — не финишировала
 DQ — дисквалифицирована

Результат

Финал

Примечания 

М